Family Values Tour '98 CD — концертный альбом, вышедший 30 марта 1999 на лейбле Sony Records. Диск вышел в один день с одноимённым концертным DVD. Альбом получил статус золотого диска по версии RIAA.

Об альбоме

Реклама 
Перед Family Values Tour прошёл тур, стилизованный под предвыборную кампанию, который назывался «Korn Kampaign» (с 17 августа 1998 в Лос-Анджелесе до 1 сентября в Финиксе) в рамках поддержки недавно вышедшего альбома группы Follow The Leader. Группа распространила новость о грядущем Family Values Tour по всей Северной Америке, общаясь с поклонниками Korn на специальных «фанатских конференциях», которые музыканты устраивали на каждой остановке во время тура. Korn посетили музыкальные магазины в таких городах, как Риверсайд, Маунтин-Вью, Сакраменто, Сиэтл, Миннеаполис, Чикаго, Детройт, Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк, Торонто, Атланта и Даллас. На «фанатских конференциях» музыканты общались с поклонниками группы, отвечали на вопросы и раздавали автографы. Знаменитости, появившиеся на различных остановках включали Ice Cube и Тодда Макфарлейна.

Успех 
Family Values Tour 1998 стал очень успешным, концертный сборник дебютировал в Billboard 200 на 7-й строчке с проданным тиражом 121 000 копий за первую неделю и получил статус золотого диска по версии RIAA.

Также Korn помогли с раскруткой и другим исполнителям. Альбом Rammstein Sehnsucht достиг платинового статуса по версии RIAA в США, и дебютный альбом Orgy Candyass достиг такого же успеха. Limp Bizkit добились даже большего успеха, который помог им установить себя как одного из лидирующих исполнителей жанра нью-метал на тот момент и добиться ошеломляющего коммерческого успеха.

На концерте в Вустере, вокалист Rammstein Тиль Линдеманн симулировал гомосексуальный акт с клавишником группы Кристианом Лоренцем во время исполнения «Bück dich». Позже они были арестованы и провели ночь в участке.

Список композиций 
 «Intro» — 0:57
 «New Skin» — Incubus — 4:26
 «Interlude #1» — 0:54
 «Dissension» — Orgy — 3:48
 «Gender» — Orgy — 4:31
 «Blue Monday» — Orgy — 4:07
 «Interlude #2» — 0:51
 «Cambodia» — Limp Bizkit — 4:31
 «Faith» — Limp Bizkit — 2:29
 «Jump Around» (кавер House of Pain) — Limp Bizkit — 2:44
 «Interlude #3» — 0:37
 «Check Yo Self (ремикс)» — Ice Cube — 2:45
 «Natural Born Killaz» — Ice Cube — 3:06
 «Straight Outta Compton/Fuck tha Police» — Ice Cube — 3:36
 «Interlude # 4» — 0:45
 «Du Hast» — Rammstein — 4:30
 «Interlude #5» — 1:10
 "Shot Liver Medley (Shoots and Ladders/Justin/Predictable/Ball Tongue/Divine/Kill You) — Korn — 7:10
 «Freak on a Leash» — Korn — 4:09
 «Twist/Chi» — Korn — 5:05
 «Got the Life» — Korn — 4:23

Участники записи 
В Family Values Tour 1998 приняли участие следующие исполнители:
 Korn (хедлайнер)
 Ice Cube
 Incubus (заменили Ice Cube 25 октября 1998, на четыре оставшихся концерта)
 Limp Bizkit
 Orgy
 Rammstein

Концертные альбомы 1999 года
Korn